Die Hovedserien 1958/59 war die 15. Spielzeit der höchsten norwegischen Fußballliga und die elfte Saison unter dem Namen Hovedserien. Die Spielzeit begann am 30. Juli 1958 und endete mit dem zweiten Finalspiel am 5. August 1959.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten in zwei Gruppen mit jeweils acht Teams in einer einfachen Spielrunde mit Hin- und Rückspiel gegeneinander, so dass jedes Team 14 Spiele absolvierte. Die jeweils beiden Letztplatzierten mussten absteigen.

Der Meister musste in dieser Saison in zwei Finalspielen der beiden Gruppensieger ermittelt werden, da das erste Spiel unentschieden nach Verlängerung ausging und es zur damaligen Zeit keine Entscheidung im Elfmeterschießen gab. Kurios dabei war, dass das zweite Finalspiel nach dem Start der Saison 1959/60 stattfand. Im Vergleich zur Vorsaison wurden die Gruppen zum Teil neu eingeteilt.

Saison 
Lillestrøm SK wurde zum ersten Mal norwegischer Meister. Zum ersten Mal nach Einführung eines einzigen Endspiels in der Saison 1951/52 musste ein Meisterschaftsendspiel wiederholt werden.

Von den Aufsteigern mussten SK Freidig, Kapp IF und Årstad IL wieder absteigen. Nur Greåker IF konnte sich in der Hovedserien halten.

Gruppe A

Gruppe B

Finale 

|}

Weblinks 
 Norwegisches Fußballarchiv
Statistiken 1958/59

Fußballsaison 1958/59
Eliteserien-Saison (Fußball)